Desa Pandai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pandai (administrativ by i Indonesien, lat -8,21, long 124,27), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Pandai (administrativ by i Indonesien, lat -8,36, long 123,09), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar